Евровизия 1966 е 11-и поред конкурс.

История 
Провежда се на 5 март в град Люксембург (Люксембург), в Голямата зала на „Вила Лювини“ – сградата, където се помещава Радио и Телевизия Люксембург (RTL). Това е вторият фестивал, на който тази телевизия е домакин след основаването на конкурса през 1962 г. Песните вече масово са завладени от модната френска вълна. Дори изпълнителите от Франкистка Испания и Ирландия, в която традиционно е силно англосаксонското влияние в музиката, се представят с подобни композиции. Конкурсът отново се излъчва в почти цяла Източна Европа, без България, но за първи път водещата Жосен Шен открито приветства в ефир и зрителите от комунистическите страни. В края на програмата дори се появяват и надписи „Лека нощ“ на руски, полски, румънски и чешки езици.

Дебют на тъмнокож изпълнител – Мили Скот от Нидерландия. За първи път се забелязва съседското гласуване, което е посрещнато с ропот от зрителите в залата. Доменико Модуньо отново представя Италия и пак остава непризнат от националните журита, въпреки огромната му популярност. След фестивала италианската преса пише, че той е напуснал сцената огорчен от лошото изпълнение на оркестъра. Неуспех и за испанеца Рафаел, който впоследствие става голяма европейска звезда.

Изменения в правилата 
За първа година е в сила задължителното условие за езика на изпълнение. Точното правило гласи: „Всяка песен трябва да бъде изпълнена на официалния език/един от официалните езици на държавата, от която е съответният певец“. В бъдеще участниците от държави, чийто езици не са сред предпочитаните в музиката, масово ще се опитват да заиграват с това правило като например включват в припевите си думи на английски или френски език, или просто ще припяват „ля ля ля“. Но през 1966 година единственият, който се сеща да го направи, е австриецът Удо Юргенс. Той има вече две участия на фестивала зад гърба си: 6 място през 1964 г. и 4-то през 1965. Дори и заглавието на песента му не е на немски, а на френски. В Merci cherie френските думи, макар и маскирани като реплика на лирическия герой към любимата, заемат половината песен. Все пак това е първа победа за композиция на немски език.

Резултати

Гласуване

Галерия

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv

1966
Музикални фестивали в Люксембург (град)
История на Люксембург (град)
1966 година